WP je dvočrkovna kratica, predvsem za angleške pojme, po navadi v smislu akronima in lahko pomeni okrajšani zapis:

 Wii Play, video igra za Wii
 Wildlife Park, simulacijska igra
 World Perfect
 WordPress
 The Washington Post, ameriški časopis
 White Power
 Wojsko Polskie - neuradno izvrno poimenovanje Poljskih oboroženih sil
 Wikipedija - priljubljena okrajšava, zapisana tudi z malo - wp.
 Well Played
 Windows Phone
 Wicked Patcher
 Watt-peak (okrajšava pisana Wp), izpeljana enota SI za izražanje vršne moči fotovoltaične sončne elektrarne izmerjene v laboratorijskih pogojih.

Glej tudi 

 seznam dvočrkovnih kratic

Kratice